Enrique Rubio puede referirse a:

 Enrique Rubio Ortiz (1920-2005), periodista español;
 Enrique Rubio, profesor y político uruguayo;
 Enrique Rubio Palazón, escritor, premio en el IV Certamen Universitario de Relato Corto de Jóvenes Talentos de Booket (2007).